Piro es el nombre de las siguientes pueblos y lenguas de América:
El pueblo piro de Nuevo México y Chihuahua, de filiación kiowa-tanoana.
El idioma piro, de la familia kiowa-tanoana, actualmente extinta.
El pueblo piro de la Amazonía peruana. 
El idioma piro, de la familia arahuacana, conocido como yine por sus hablantes.
El idioma mashco-piro, de la familia arahuacana, hablado en Perú.
 Piro (Bihar), ciudad de la India en el estado de Bihar.